Cléon steht für:
 Cléon, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Cléon-d’Andran, französische Gemeinde im Département Drôme
 Cléon (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Armançon

Siehe auch:
 Cleone
 Cleon
 Kleon